Malmgrenia whiteavesii är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1874. Malmgrenia whiteavesii ingår i släktet Malmgrenia och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
whiteavesii